Schierling steht für zwei giftige Pflanzenarten aus der Familie der Doldenblütler:
 Gefleckter Schierling
 Wasserschierling

Schierling ist der Name des folgenden Ortes:
 Schierling (Oberpfalz), Markt im Landkreis Regensburg in Bayern
 Schierling (Gemeinde Zell), Ortschaft der Gemeinde Zell am Pettenfirst, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Schierlingsbecher
 Schierlingstanne (tsuga)